Tabell och resultat för Grupp A i kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008.

Tabell 

 Armenien och Azerbajdzjan spelade bara 12 matcher eftersom Uefa valt att ställa in matcherna mellan de två lagen.

Inbördes möten

Sammanfattning 

I grupp A fick Polen en halvdålig start på kvalet med bara ett poäng på sina två första matcher. Därefter vann dock polackerna sex segrar på rad, bland annat en viktig hemmaseger mot topseedade Portugal med 2–1 i Chorzow. Detta gav dem ledningen i gruppen, en ledning som de sen aldrig släppte ifrån sig. Resterande resultaten blev visserligen lite blandade men polackerna vann de viktiga matcherna och efter 2–0 hemma mot Belgien på den näst sista speldagen i en match där Euzebiusz Smolarek blev polsk nationalhjälte efter att ha gjort båda målen blev Polens första kvalificering till ett EM-slutspel verklighet.

Överraskningen Finland låg länge tätt bakom polackerna i gruppen. Finländarna hade aldrig tidigare kvalat in till varken VM eller EM-slutspel men flera överraskande resultat (bland annat 3–1 borta mot Polen) i början av kvalet där Finland tillfälligt till och med ledde gruppen, gav förhoppningar om att detta kanske var Finlands år. På vägen fick finnarna också hjälp av en stor lågt flygande uggla som gjorde att matchen mot Belgien i Helsingfors fick avbrytas, detta vid ställningen 0–0 då finnarna hade stora problem med att få spelet att fungera. Efter några minuter beslutade ugglan sig för att sätta sig bakom det finska målet och kort efter det att spelet återupptagits gjorde Jonatan Johansson 1–0 till Finland som till slut också blev 2–0

Men efter tre 0–0-matcher i sträck mot slutet av turneringen var Finland under hård press och behövde två segrar i de två sista matcherna för att nå andraplatsen före Portugal. Den första mot Kazakstan vanns efter mycket om och men med 2–1 men den sista matchen mot Portugal slutade mållös och därmed blev det Portugal som fick följa med Polen till EM-slutspelet från grupp A.

Också Serbien hade länge chansen att sno åt sig andraplatsen från portugiserna, men liksom finnarna var serberna tvungna till att vinna sina sista två matche. Hoppet försvann dock redan i den första då man spelade 2–2 hemma mot Portugal. Därmed var den sista matchen mot Kazakstan betydelselös men 1–0-segern tog i alla fall serberna förbi Finland upp till tredjeplatsen i gruppen.

Matcherna mellan Armenien och Azerbadjzjan blev inställda på grund av den spända politiska situationen mellan de två länderna.

Resultat

Skytteliga 
9 mål
  Euzebiusz Smolarek

8 mål
  Cristiano Ronaldo

7 mål
  Nikola Žigić

5 mål
  Dmitry Byakov

4 mål
  Mousa Dembélé
  Jacek Krzynówek
  Danko Lazović

3 mål
  Jari Litmanen
  Radosław Matusiak
  Nuno Gomes, Simão Sabrosa
  Boško Janković

2 mål
  Robert Arzumanyan
  Karel Geraerts, Kevin Mirallas
  Aleksej Aleksejevitj Jerjomenko, Jonatan Johansson
  Ruslan Baltijev
  Hugo Almeida
  Zdravko Kuzmanović

1 mål
  Sarkis Hovsepyan, Hamlet Mkhitaryan
  Samir Aliyev, Ilgar Gurbanov, Emin Imamaliev, André Luiz Ladaga, Vügar Nadirov, Branimir Subašić
  Marouane Fellaini, Luigi Pieroni, Timmy Simons, Wesley Sonck, Daniel Van Buyten, Kevin Vandenbergh
  Mikael Forssell, Sami Hyypiä, Shefki Kuqi, Mika Nurmela, Teemu Tainio, Mika Väyrynen
  Kairat Ashirbekov, Sergei Ostapenko, Samat Smakov, Nurbol Zhumaskaliyev
  Jacek Bąk, Dariusz Dudka, Łukasz Garguła, Przemysław Kaźmierczak, Mariusz Lewandowski, Wojciech Łobodziński, Rafał Murawski, Maciej Żurawski
  Bruno Alves, Ricardo Carvalho, Ariza Makukula, Maniche, Nani, Hélder Postiga, Ricardo Quaresma, Tiago Mendes
  Branislav Ivanović, Dejan Stanković, Duško Tošić, Milan Jovanović, Milan Smiljanić

Självmål
  Sergei Ostapenko (åt Serbien)

Referenser

Externa länkar 

Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för herrar 2008